Мухаммадали Абдулхамид Гераеи (; род. 2 мая 1994 года) — иранский борец греко-римского стиля. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017, чемпионата мира 2019 года в категории до 77 кг. Победитель Азиатских игр 2018 и Исламских игр солидарности 2017. Дважды становился серебряным призёром чемпионатов Азии. Старший брат борца Гераеи, Мохаммад Реза.

На предолимпийском чемпионате планеты в Казахстане в 2019 году в весовой категории до 77 кг, Мухаммадали завоевал бронзовую медаль и получил олимпийскую лицензию для своего национального Олимпийского комитета.

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Ирана
Чемпионы Азиатских игр по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Игр исламской солидарности по греко-римской борьбе